Pristiloma shepardae är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1892.  Pristiloma shepardae ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
shepardae